Neozygites är ett släkte av svampar. Neozygites ingår i familjen Neozygitaceae, ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Neozygites